

Földrajzi helyek
Amerikai Egyesült Államok
Hancock (Iowa)
Hancock (Maine)
Hancock (Maryland)
Hancock (Massachusetts)
Hancock (Michigan)
Hancock (Minnesota)
Hancock (Missouri)
Hancock (New Hampshire)
Hancock (New York)
Hancock (Vermont)

Média
Hancock (2008), amerikai szuperhősfilm Will Smith főszereplésével

Lásd még
Hankook Tire, koreai cég